Амандла Стенберг (* 1998) — американська актриса, найбільш відома роллю Рути у фільмі «Голодні ігри».
 Аніта Івонн Стенберг (* 1992) — норвезька велосипедистка.
 Бердієн Стенберг (* 1957) — нідерландська флейтистка.
 Біргітта Стенберг (1932—2014) — шведська письменниця.
 Стенберг Володимир Августович (1899—1982) — російський радянський графік, сценограф, плакатист; член Об'єднання молодих художників (ОБМОХУ).
 Стенберг Георгій Августович (1900—1933) — російський радянський графік, сценограф, плакатист; член Об'єднання молодих художників (ОБМОХУ).
 Джеремі Стенберг (* 1981) — американський мотогонщик.
 Дік Стенберг (1921—2004) — шведський генерал.
 Ейра Стенберг (* 1943) — фінський драматург і письменниця.
 Карен Стенберг (1884—1969) — саамська активістка та піонерка саамської політики у Швеції.
 Курт Стенберг (1888—1936) — фінський гімнаст, бронзовий призер літніх Олімпійських ігор-1908.
 Пер Лілло-Стенберг (1928—2014) — норвезький актор.
 Сірід Стенберг (* 1968) — фарерська політична діячка.